Amerikai Egyesült Államok
Alford (Florida)
Alford (Indiana)
Alford (Massachusetts)